Римма Валентиновна Несме́лова (1923—2010) — российская театральная актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1978).

Биография 
Р. В. Несмелова родилась 4 октября 1923 года в слободе Батайск (ныне город Ростовской области). Окончила театральное училище при Воронежском драматическом театре.

На сцене Воронежского АТД имени Кольцова играла с небольшими перерывами в 1941—1997 годах.

Р. В. Несмелова умерла 30 августа 2010 года. Похоронена в Воронеже на Коминтерновском кладбище.

Роли в театре 
 «Анна Каренина» Л. Н. Толстого — Серёжа
 «Фабричная девчонка» А. М. Володина — Женя Шульженко
 «Вей, ветерок!» Я. Райниса — Барба
 «Егор Булычов и другие» М. Горького — Шурка
 «В добрый час!» В. С. Розова — Галя Давыдова
 «Другая» С. И. Алёшина — Марьяна Владимировна
 «Дурочка» Лопе де Вега — Клара, Финея
 «Ханума» А. А. Цагарели — Ханума
 «Никто» Э. де Филиппо — Нинучча
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — княгиня
 «Слон» А. А. Копкова — Алла
 «Женитьба» Н. В. Гоголя — Фёкла Ивановна
 «Любовь по переписке» по В. Н. Войновичу — мать Людмилы

Признание 
 работы отмечены грамотами и дипломами на различных фестивалях и театральных смотрах
 заслуженная артистка РСФСР (1978)

Источники 
В Воронеже скончалась заслуженная артистка России Римма Несмелова

Похороненные на Коминтерновском кладбище